Nyole peut désigner :
 les Nyole, une population d'Ouganda
 le nyole ou lunyole, une langue bantoue parlée en Ouganda
 le nyole ou lunyore, une langue bantoue parlée au Kenya